
Termin -{PGP}- ima više značenja.
 P-glikoprotein
 PGP korporacija
 Pretty Good Privacy